Ain't Got No Home – brano musicale di Woody Guthrie
 Ain't Got No Home – brano musicale di Clarence "Frogman" Henry del 1956